De 2de Spielberg Formule 2-ronde 2020 was een tweetal races voor Formule 2-auto's die plaatsvond op 11 en 12 juli 2020 op de Red Bull Ring in Spielberg, in Oostenrijk als onderdeel van het FIA Formule 2-kampioenschap. Het was de tweede ronde van het FIA Formule 2-kampioenschap 2020 en werd verreden ter ondersteuning van de Grand Prix van Stiermarken van 2020.

Classificatie

Kwalificatie 

* Beide coureurs van Charouz Racing System, Pedro Piquet en Louis Delétraz, kregen een gridstraf van 1 plek, door het schenden van regels van de bandregelementen.

Feature race 

* Roy Nissany reed de snelste ronde, 1:27.030, maar doordat hij buiten de top 10 eindigde werden de 2 punten verdeeld aan de coureur met de snelste ronde in de top 10.

Sprint race 

* Roy Nissany reed de snelste ronde, 1:16.419, maar doordat hij buiten de top 10 eindigde werden de 2 punten verdeeld aan de coureur met de snelste ronde in de top 10.

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2020